Keszthely beschreibt:

die ungarische Kleinstadt, siehe Keszthely
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Keszthely
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Keszthely